Уимблдонский турнир 2005 в одиночном разряде среди девушек проводился в 58-й раз. В основной сетке было 64 участницы, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 11 прошли через квалификацию.

 Агнешка Радваньская — чемпионка турнира.

Посев 

  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Агнеш Савай (Полуфинал)
  Джессика Киркленд (WC, Четвертьфинал)
 н/д
  Доминика Цибулкова (Четвертьфинал)
  Александра Возняк (Четвертьфинал)
  Ярмила Гайдошова (Третий раунд)
  Иоана-Ралука Олару (Второй раунд)
  Чжань Юнжань (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Первый раунд)
  Марина Эракович (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Алекса Глатч (Третий раунд)
  Моника Никулеску (Второй раунд)
  Ваня Кинг (Второй раунд)
  Бибиана Схофс (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания